Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2021 de l'US Open de tennis qui est disputé du 2 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Les double tenants du titre Bethanie Mattek-Sands et Jamie Murray sont éliminés dès le premier tour par Andreja Klepač et Joran Vliegen.

Lauréats 
Desirae Krawczyk et Joe Salisbury remportent le tournoi en s'imposant en finale face à Giuliana Olmos et Marcelo Arévalo. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Dotation

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 Tableau officiel

2021
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 2021
Tennis en août 2021
Tennis en septembre 2021
Sport aux États-Unis en août 2021
Sport aux États-Unis en septembre 2021
Sport à New York en 2021